

Musique 
 Carabao, groupe de musique de rock thaïlandais.

Zoologie 
 Le carabao est un type de buffle d'eau.